Het WTA-tennistoernooi van Zhengzhou (officieel Zhengzhou Open) van 2019 vond plaats van 9 tot en met 15 september 2019 in de Chinese stad Zhengzhou. Het was de derde editie van het WTA-toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Zhongyuan Tennis Training Base Management Center.

Enkelspel 
Titelverdedigster Zheng Saisai bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Ajla Tomljanović.

Het eerste reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Kroatische Petra Martić in twee sets. Plíšková wist voor het eerst in haar loop­baan een toer­nooi in China op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijftiende WTA-titel, de vierde van 2019. Zij won US$ 267.900 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren drie Nederlandse deelneemsters:
 Kiki Bertens was als derde geplaatst, en kreeg derhalve een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor haar openingspartij in de tweede ronde;
 Bibiane Schoofs strandde in de eerste ronde;
 Lesley Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – ook zij kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Duan Yingying en Wang Yafan had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Duan speelde samen met Zheng Saisai, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Nicole Melichar en Květa Peschke won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Yanina Wickmayer uit België en de Sloveense Tamara Zidanšek in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Melichar had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Peschke 29.

Het Nederlandse team Lesley Pattinama-Kerkhove en Bibiane Schoofs bereikte de tweede ronde, door de als tweede geplaatste Chinese dames Duan Yingying en Zheng Saisai in de eerste ronde te verslaan.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Zhengzhou 2019
Zhengzhou